Machelen (Vlaams-Brabant), een dorp en gemeente in Vlaams-Brabant
 Knooppunt Machelen, een knooppunt nabij deze gemeente
 Machelen (Oost-Vlaanderen), een dorp in Oost-Vlaanderen, deelgemeente van Zulte

Zie ook
 Mechelen (doorverwijspagina)